Gianluigi Gelmetti – direttore d'orchestra e docente monegasco
 Martina Gelmetti – calciatrice italiana
 Matteo Gelmetti - politico italiano (1975-)
 Milena Gelmetti – ex cestista italiana
 Umberto Gelmetti – aviatore italiano
 Umberto Gelmetti – politico italiano
 Vittorio Gelmetti – compositore italiano